NNSO steht für:
 Namibian National Symphony Orchestra
 Newport News Sheriff's Office

Abkürzung